Чемпіонат Уельсу з футболу 2004—2005 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдруге став Тотал Нетворк Солюшнс.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Кармартен Таун взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубка Уельсу 2004—2005.
2. З клубу Аван Лідо було знято 3 очки за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2004—2005
Уельс
Уельс